Волоцкий — русская фамилия, и топоним.

Фамилия

Мужчины 
 Волоцкий, Евгений Юрьевич (род. 1982) — российский актёр.
 Волоцкий, Марк Иохонович (1939—2005) — советский и российский киновед, историк кино.
 Иосиф Волоцкий — святой.

Женщины

Топоним 
 Город, относящийся к Волоку Ламскому (ныне — Волоколамск).
 Волоцкий — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Волоцкой
 Волоцкие
 Князья Волоцкие
 Волоцкое княжество